Presa Charco Largo är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Acuña och delstaten Coahuila, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Mexico City. Presa Charco Largo ligger  meter över havet.

Terrängen runt Presa Charco Largo är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Presa Charco Largo. Runt Presa Charco Largo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Omgivningarna runt Presa Charco Largo är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Coahuila